Станьков (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Домажлице Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1233 году.

География 
Расположен в 16 км к северо-востоку от города Домажлице и в 28 км к юго-западу от Пльзеня, на реке Радбуза, на высоте 410 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края